Рахмангулов (Рахмангулова) — фамилия:

 Рахмангулов, Закей Салаватович (1923—2009) — Герой Социалистического Труда.
 Рахмангулов, Эдуард Аносович (1966—1999) — советский и российский футболист, нападающий.

 Рахмангулова, Анастасия Андреевна (род. 1994) — украинская шахматистка, мастер спорта Украины (2011).

См. также 
 Рахманкулов